Roger Palmer peut faire référence à : 

 Roger Palmer,  comte de Castlemaine (1634–1705), courtisan anglais, diplomate et député, 1660
 Roger Palmer, député anglais à différents moments entre 1624 et 1644
 Roger Palmer, (1959) footballeur
 Roger Palmer,  baronnet, député britannique pour Mayo, 1857–1865